Отношения между Узбекистаном и Эстонией — двусторонние дипломатические отношения между Эстонией и Узбекистаном. После обретения Узбекистаном независимости в 1994 году между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Стороны рассматривают ряд межправительственных соглашений и проекты соглашений. Общество дружбы «Узбекистан-Эстония» было создано в Ташкенте при поддержке молодежного общественного движения «Камолот» и других общественных организаций с целью налаживания связей в культурной сфере. В 2003 году товарооборот между Республикой Узбекистан и Эстонией составил 2,1 млн. долл. США.

Двусторонние отношения Узбекистана
Двусторонние отношения Эстонии